Mandat – w polityce: pełnomocnictwo udzielone osobie sprawującej funkcję pochodzącą z wyboru
 mandat wolny
 mandat imperatywny
 mandat poselski
 mandat parlamentarny
 Mandat – w prawie: umowa, na mocy której jedna osoba (mandant) powierza drugiej spełnienie pewnej czynności, a druga (mandatariusz) zobowiązuje się do spełnienia tej czynności w imieniu i na rachunek mandanta
 Mandat międzynarodowy – w prawie międzynarodowym mandat oznacza stan, w którym państwo ma obowiązek wykonywania wszystkich poleceń organizacji międzynarodowej.

 Mandat karny – uproszczony tryb postępowania w sprawach o wykroczenia nakładania grzywny za wykroczenie